Tadeusz Kozłowski – generał major wojsk koronnych, starosta bracławski
 Tadeusz Bolesław Kozłowski (1917-1992) – podporucznik Armii Krajowej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
 Tadeusz Kozłowski (1907-1987) – malarz postimpresjonista
 Tadeusz Kozłowski (zm. 1958) – inżynier, dyrektor Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Warszawie
 Tadeusz Kozłowski (1922-2001) – aktor, reżyser teatralny
 Tadeusz Adam Kozłowski (1939-2013) – fizyk
 Tadeusz Kozłowski (ur. 1948) – dyrygent, dyrektor muzyczny Opery Narodowej w Warszawie
 Tadeusz Kozłowski (1948-2012) – dziennikarz, wicedyrektor TVP2